El municipio de Salinas puede referir a:

El municipio de Salinas en el estado mexicano de San Luis Potosí.
El municipio de Salinas en el departamento uruguayo de Canelones.